Эрнст О́цвирк (; , Вена — , Клайн-Пёхларн) — австрийский футболист. Один из лучших игроков в истории европейского футбола, по опросу МФФИИС занимает 31 место среди лучших футболистов XX века.

Карьера 
Оцвирк начал карьеру в клубе «Флоридсдорф», где он играл центрального нападающего, там он был найден Йозефом Смистиком, который начал добиваться перехода игрока в клуб «Рапид», но Оцвирк перешёл в стан главного конкурента «Рапида», «Аустрию», с которой он выиграл 5 чемпионатов Австрии и три кубка страны. В 1956 году он перешёл в итальянский клуб «Сампдория», за который Оцвирк выступал 5 лет, добившись 4-го места в 1961 году, наивысшего в конце 1950-х середине 1960-х, более того, Оцвирк стал капитаном «Сампдории». Затем Оцвирк вернулся в «Аустрию» и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Австрии в 1962 году, после чего завершил карьеру.

В сборной Австрии Оцвирк провёл 62 матча и забил 6 мячей, он играл за национальную команду на Олимпиаде в Лондоне, в 1954 году Оцвирк помог сборной Австрии добиться наивысшего для себя достижения — занять 3-е место на чемпионате мира в 1954 году, проведя на турнире все 5 матчей и забив 2 гола. Играл Оцвирк за сборную мира и даже дважды был капитаном команды.

После окончания карьеры игрока, Оцвирк принялся за тренерскую работу, возглавив «Сампдорию», затем «Аустрию», «Кёльн», с которым вышел в финал Кубка Германии, и клуб «Адмира Ваккер».

В январе 1980 года Оцвирк умер от рассеянного склероза. В июне 1981 года в честь футболиста был сыгран товарищеский турнир.

Достижения

Как игрок

Командные 
 Чемпион Австрии: 1949, 1950, 1953, 1962, 1963
 Обладатель Кубка Австрии: 1948, 1949, 1962

Личные 
 Спортсмен года в Австрии: 1951

Как тренер 
 Чемпион Австрии: 1969, 1970
 Обладатель Кубка Австрии: 1967

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на austria-archiv.at 

Футболисты Австрии
Футбольные тренеры Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Сампдория»
Тренеры ФК «Сампдория»
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Кёльн»
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Похороненные на Центральном кладбище Вены